Bühlertal und Bühler Tal sind geographische Namen:

Gemeinde:
 Bühlertal, Gemeinde im Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg, im Nordschwarzwald-Tal der Bühlot

Täler:
 Bühlertal, Tal der Bühler, rechter Zufluss des Kochers bei Geislingen, Gemeinde Braunsbach, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Bühler Tal, Tal des Bühlertalbachs und seines Oberlaufs Vorbach, rechter Zufluss des Neckars bei Bühl, Stadt Tübingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg

Schutzgebiete:
 Bühler Tal und Unterer Bürg, Naturschutzgebiet südlich des Tübinger Stadtteils Bühl
 Bühlertal (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Bühlertal zwischen Vellberg und Geislingen mit Nebentälern und angrenzenden Gebieten, Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Unteres Bühlertal, Naturschutzgebiet im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Bühlertal Vellberg-Geislingen, FFH-Gebiet im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg